Die e Bezeichnung Parti des travailleurs steht für:

 eine politische Partei in Frankreich
 Arbeiterpartei (Algerien), eine politische Partei in Algerien
 Arbeiterpartei (Tunesien), eine politische Partei in Tunesien